Postnikow (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Nikolajewitsch Postnikow (* 1957), russischer Generaloberst
 Alexei Georgijewitsch Postnikow (1921–1995), russischer Mathematiker (Zahlentheorie)
 Grigori Nikolajewitsch Postnikow (1914–1978), sowjetischer Bildhauer
 Jewgeni Iwanowitsch Postnikow (* 1986), kasachischer Fußballspieler russischer Herkunft
 Marina Michailowna Postnikowa-Lossewa (1901–1985), russische Kunsthistorikerin
 Michail Michailowitsch Postnikow (1927–2004), russischer Mathematiker (Topologie)
 Stanislaw Iwanowitsch Postnikow (1928–2012), sowjetisch-russischer Armeegeneral 
 Waleri Wiktorowitsch Postnikow (1945–2016), russischer Eishockeyspieler und -trainer

Siehe auch:
 Postnikow-Turm (Postnikow-System)